Grote of Laurentiuskerk (Rijnsburg)
 Grote of Laurentiuskerk (Varsseveld)